Gunungkidul ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Sonderregion (Daerah Istimewa) Yogyakarta auf der Insel Java. Mitte 2022 leben hier knapp 800.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Gunungkidul ist die Stadt Wonosari.

Geographie 
Gunungkidul liegt im Osten der Sonderregion Yogyakarta und erstreckt sich zwischen 7°46′ und 8°09′ s. Br. sowie zwischen 110°21′ und 110°50′ ö. L. Der größte Bezirk der Sonderregion grenzt im Westen an die Regierungsbezirke Sleman und Bantul. Im Norden und Osten grenzt es an die Provinz Jawa Tengah. Der Süden wird vom Indischen Ozean durch eine etwa 65 km lange Küstenlinie abgegrenzt.

Verwaltungsgliederung 
Der Regierungsbezirk wird administrativ in 18 Kecamatan (Kapanewon, Distrikte) mit 144 Dörfer (Desa) unterteilt.

Demographie 
Zur Volkszählung im September 2020 lebten im Kabupaten Gunungkidul 747.161 Menschen, davon 377.838 Frauen (50,57 %) und 369.323 Männer (49,43 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil damit um 1,06 Prozent. 66,50 % (496.868) gehörten 2020 zur erwerbsfähigen Bevölkerung; 18,83 % waren Kinder (bis 14 Jahre) und 14,67 % im Rentenalter (ab 65 Jahren).

Mitte 2022 bekannten sich 96,50 Prozent der Einwohner zum Islam, Christen waren mit 3,30 % (12.757 ev.-luth. / 12.769 röm.-kath.) vertreten und 0,13 % waren Hindus und 0,05 % Buddhisten. Zur gleichen Zeit waren von der Gesamtbevölkerung 35,59 % ledig; 55,30 % verheiratet; 2,04 % geschieden und 7,06 % verwitwet.

Bevölkerungsentwicklung 
Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahlen des Regierungsbezirks Gunungkidul

Weblinks 

 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Gunungkidul (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Yogyakarta